Curt Sørensen er navnet på flere personer:

 Curt Sørensen (politiker)
 Curt Sørensen (politolog)